Odznaka Kadry Kształcącej ZHP – odznaka przyznawana instruktorom Związku Harcerstwa Polskiego, potwierdzająca posiadanie umiejętności, wiedzy i doświadczenia w zakresie kształcenia oraz uprawniająca do kierowania kształceniem. Przyznawana jest w trzech stopniach: brązowym, srebrnym i złotym. OKK przyznawana jest na okres czterech lat, po tym okresie może być przedłużona jeśli osoba wnioskująca uzyska pozytywną weryfikację bazującą na realizowanej w okresie posiadania odznaki działalności kształceniowej. 

Odznakę w formie metalowego znaczka przedstawiającego sylwetkę dębu z napisem ZHP, nosi się pośrodku prawej górnej kieszeni munduru, bezpośrednio na mundurze lub na skórzanym pasku. 

Odznaka kadry kształcącej jest numerowana. Numerację wszystkich odznak prowadzi Centralna Szkoła Instruktorska ZHP.

Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej (BOKK) 
Brązowa Odznaka Kadry Kształcącej przyznawana jest przez komendanta chorągwi na wniosek kandydata, który posiada pozytywną opinię szefa zespołu kadry kształcącej (ZKK) hufca (lub w wypadku braku w hufcu ZKK, pozytywnej opinii instruktora posiadającego co najmniej BOKK). Uprawnia do kierowania formami szkoleniowymi na poziomie hufca oraz do kierowania hufcowym zespołem kadry kształcącej.

 Warunki przyznania BOKK 

Aby otrzymać BOKK kandydat musi:
 posiadać stopień instruktorski co najmniej podharcmistrza,
 ukończyć kurs kadry kształcącej,
 w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku pod opieką instruktora z OKK: 
 przygotować i przeprowadzić co najmniej dwa kursy instruktorskie jako członek komendy kursu (w ramach pracy zespołu: opracowanie programu kursu, dobór kadry, przygotowanie budżetu, przygotowanie logistyki, rekrutacja uczestników, prowadzenie zajęć, ewaluacja, rozliczenie finansowe), w tym co najmniej jednego związanego z kształceniem drużynowych, 
 przygotować i przeprowadzić minimum 3 zajęcia na kursie instruktorskim oraz uzyskać pozytywną ich ocenę przez hospitującego instruktora posiadającego OKK,
 przygotować i przeprowadzić warsztat dla kadry, pod opieką instruktora posiadającego OKK.

Srebrna Odznaka Kadry Kształcącej (SOKK) 
Srebrna Odznaka Kadry Kształcącej przyznawana jest przez Naczelnika ZHP na wniosek kandydata, który posiada pozytywną opinię szefa zespołu kadry kształcącej (ZKK) chorągwi lub komendant chorągwi (w chorągwiach w których działają chorągwiane szkoły instruktorskie) na wniosek kandydata, który posiada pozytywna opinię komendanta chorągwianej szkoły instruktorskiej. Uprawnia do kierowania formami szkoleniowymi na poziomie hufca i chorągwi oraz do kierowania hufcowym i chorągwianym zespołem kadry kształcącej.

 Warunki przyznania SOKK 

Aby otrzymać SOKK kandydat musi:
 posiadać stopień instruktorski harcmistrza,
 zdobyć brązową OKK,
 ukończyć kurs lub warsztaty doskonalące z zakresu pracy z kadrą kierowniczą lub kształcącą,
 w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku: 
 przygotować i przeprowadzić co najmniej: dwa kursy instruktorskie na poziomie chorągwi lub jeden kurs i jeden warsztat doskonalący, jako członek komendy kursu/warsztatu (w ramach pracy zespołu: opracowanie programu kursu/warsztatu, dobór kadry, przygotowanie budżetu, przygotowanie logistyki, rekrutacja uczestników, prowadzenie zajęć, ewaluacja, rozliczenie finansowe),
 przygotować i przeprowadzić minimum 2 zajęcia na kursie instruktorskim na poziomie chorągwi oraz uzyskać pozytywną ich ocenę przez hospitującego instruktora posiadającego co najmniej srebrną OK.

Złota Odznaka Kadry Kształcącej (ZOKK) 
Złota Odznaka Kadry Kształcącej przyznawana jest przez Naczelnika ZHP na wniosek kandydata, który posiada pozytywną opinię komendanta Centralnej Szkoły Instruktorskiej ZHP. Uprawnia do kierowania formami szkoleniowymi na poziomie hufca, chorągwi i Centralnej Szkoły Instruktorskiej oraz do kierowania hufcowym i chorągwianym zespołem kadry kształcącej oraz chorągwianą lub Centralną Szkołą Instruktorską ZHP.
 
 Warunki przyznania ZOKK 

Aby otrzymać ZOKK kandydat musi:
 posiadać stopień instruktorski harcmistrza,
 zdobyć srebrną OKK,
 w okresie do trzech lat przed złożeniem wniosku:
 przygotowanie i przeprowadzenie co najmniej dwóch kursów instruktorskich lub warsztatów doskonalących na poziomie centralnym, jako członek komendy kursu/warsztatu (w ramach pracy zespołu: opracowanie programu kursu/warsztatu, dobór kadry, przygotowanie budżetu, przygotowanie logistyki, rekrutacja uczestników, prowadzenie zajęć, ewaluacja, rozliczenie finansowe),
 przygotować i przeprowadzić minimum 2 zajęcia na kursie instruktorskim lub na warsztatach doskonalących na poziomie centralnym oraz uzyskać pozytywną ich ocenę przez hospitującego instruktora posiadającego złotą OKK,
 publikować materiały, artykuły, opracowania metodyczne przydatne w kształceniu kadry ZHP.

Bibliografia 
 Kształcenie kadry w Związku Harcerstwa Polskiego Załącznik nr 1 do Uchwały GK ZHP nr 50/2011 z dnia 29.03.2011 r. w sprawie dokumentów dotyczących pracy z kadrą 

Odznaki Związku Harcerstwa Polskiego